Die B Grupa 2002/03 war die 54. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 11. August 2002 und endete am 31. Mai 2003.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen direkt in die A Grupa auf, der Vierte und Fünfte ermittelten den vierten Aufsteiger. Die zwei letzten Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-off 
Das Spiel fand am 4. Juni 2003 in Sofia statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2002 03
Fußballsaison 2002/03